Sveti Andrija (hrvaško za sveti Andrej) je lahko:

 Sveti Andrija - hrvaško ime za svetega Andreja
 Sveti Andrija - vas, ki upravno spada pod mesto Komiža, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvaška

Otok na Hrvaškem 

 Sveti Andrija (Svetac) - otok v srednjem Jadranu
 Sveti Andrija - otoček iz skupine Elafitskih otokov
 Sveti Andrija - otoček v Puljskem zalivu
 Sveti Andrija (Crveni otok) - otok pred Rovinjem